Жилин, Евгений Ильич (род. 1939) — советский белорусский художник
 Жилин, Евгений Владимирович (1976—2016) — украинский общественный деятель, меценат, лидер движения «Оплот»